est la formule brute de plusieurs isomères.

 4-(2-fluoro-benzyl)-3,4,5,6-tétrahydro-2H,4H-[1,2]bipyrazinyl-3-one, numéro CAS 
 4-(3-fluoro-benzyl)-3,4,5,6-tétrahydro-2H,4H-[1,2]bipyrazinyl-3-one, numéro CAS 
 4-(4-fluoro-benzyl)-3,4,5,6-tétrahydro-2H,4H-[1,2]bipyrazinyl-3-one, numéro CAS 
 zolazépam, numéro CAS 
 N-(2-fluorophényl)-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine-3-carboxamide, numéro CAS 
 3-fluoro-N-(6-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-4-yl)benzamide, numéro CAS 
 3-fluoro-N-(2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl)benzamide, numéro CAS 
 1-(4-fluorophényl)-6-méthyl-4-propan-2-ylpyrazolo[3,4-d]pyridazin-7-one, numéro CAS 
 6-fluoro-2-(4-propoxy-phényl)-2H-benzotriazol-5-ylamine, numéro CAS 
 2-(2-fluorophényl)-5-(4-méthylpipérazin-1-yl)-1,3-oxazole-4-carbonitrile, numéro CAS 
 3-(6-fluoroindol-1-yl)-N-(1-méthylpyrazol-4-yl)propanamide, numéro CAS